Wilhelmstadt kan syfta på:

 Wilhelmstadt, Berlin – en stadsdel i stadsdelsområdet Spandau i Berlin
 Wilhelmstadt – en stadsdel i Magdeburg, se Stadtfeld Ost